Русские княжества по алфавиту.

 Андожское княжество (ок. 1385—1430). Столица неизвестна.
 Барятинское княжество (ок. 1450—1504/9). Столица — Барятин (ныне Барятино).
 Белгородское княжество (ок. 1149—1205). Столица — Белгород-Рязанский.
 Белгородское княжество. Столица — Белгород (ныне село Белогородка). + :Категория:Князья белгородские
 Белёвское княжество (1468—1558). Столица — Белёв. 1487 → ВКМ (удел до 1558 г).
 Белозерское княжество (1238—1486). Столица — Белоозеро (ныне Белозерск), с 1432 Верея. + :Категория:Князья белозерские
 Белосельское княжество (ок. 1385—1470). Столица — Белое Село.
 Белзское княжество (1170—1269). Червонная Русь (Галиция). Столица — Белз.
 Богуславское княжество. Столица — Богуславль.
 Болховское княжество (сер. 14 в. — 1406). Столица — Болхов.
 Болоховская земля (Болховские княжества) (?— ?1240-е).
 Борисовское княжество (ок. 1101—1245). Столица — Борисов.
 Бохтюжское княжество (1364—1434).
 Брестское княжество (ок. 1087—1444). Берестейская земля (Подляшье, изначально область Киевского княжества). Столица — Берестье (ныне Брест).
 Брянское княжество (ок. 1240—1430). Столица — Брянск (Дебрянск).
 Вадбольское княжество (ок. 1410—1450). Столица неизвестна.
 Васильевское княжество. Столица — Васильев.
 Верейское княжество (1432—1486). Столица — Верея.
 Верховские княжества — восток Черниговской земли.
 Витебское княжество (1101—1320/1392). Столица Видбеск — (Витебск).
 Владимиро-Волынское княжество (ок. 990—1452). Столица — Владимир-Волынский. + :Категория:Князья волынские
 Владимиро-Суздальское княжество (1125—1362). Столицы: Ростов, Суздаль, с 1157 Владимир на Клязьме. С 1169 великое княжество.
 Волковыйское княжество (ок. 1245—1260-е). Столица — Волковыйск (Волковыск).
 Волконское княжество (ок. 1270—1470). Столица — Волкона (Волоконеск).
 Вологодское княжество (1433—1481). Столица — Вологда.
 Волоцкое княжество (1408—1410, 1462—1513). Столица — Волок Ламский (ныне Волоколамск).
 Воргольское княжество. Столица — Воргол (ныне село Нижний Вогрол).
 Воротынское княжество (ок. 1455—1573). Столица — Воротынск (Воротынеск). 1493 → Великое княжество Московское (на правах удела до 1573 г).
 Вщижское княжество (1156—1240). Столица — Вщиж.
 Вышгородское княжество (1077—1210). Столица — Вышгород.
 Вяземское княжество (1190—1403/1494). Столица — Вязьма. → ВКЛ.
 Галицко-Волынское княжество
 Галицкое княжество (1084—1352). Столица — Галич Южный, с 1290 Львов. + :Категория:Князья галицкие
 Галич-Мерьское княжество (1246—1453). Столица — Галич Мерский.
 Глуховское княжество (ок. 1246—1407). Столица — Глухов.
 Голибесовское княжество (ок. 1410—1510). Столица — село Троицкое.
 Гомельское княжество (? — ?). Столица — Гомий (Гомель).
 Городенское княжество (1127—1260-е /1365, 1425—1435). Столица — Городен (ныне Гродно).
 Городецкое княжество (1264—1403). Столица — Городец.
 Городец-Остёрское княжество. Столица — Городец-Остёрский (Остёр).
 Дмитровское княжество (1238—1569). Столица — Дмитров.
 Дорогобужское княжество (Волынь) (ок. 1085—1227). Столица — Дорогобуж.
 Дорогобужское княжество (Смоленск) (ок. 1343—1505). Столица — Дорогобуж. 1403 → ВКЛ.
 Друцкое княжество (ок. 1150—1326/1508). Столица — Дрютеск (Друцк).
 Друцко-Подберезское княжество (ок. 1320—1460). Столица неизвестна.
 Дубровицкое княжество (? (не позднее 1236) — ?). Столица — Дубровица.
 Елецкое княжество (ок. 1370—1483). Столица — Елец.
 Герсикское княжество (? — ?). Столица — Ерсика (Герцике).
 Заозерское княжество (ок. 1420—1452). Столица неизвестна.
 Звенигородское княжество (1331—1492). Столица — Звенигород. + :Категория:Князья звенигородские (московского удела)
 Звенигородское княжество (удел Карачевского) (ок. 1340—1504). Столица — Звенигород-на-Оке. + :Категория:Князья звенигородские (карачевского удела)
 Звенигородское княжество (удел Галицкого) (ок. 1123—1211). Столица — Звенигород + :Категория:Князья звенигородские (галицкого удела)
 Зубцовское княжество (1318—1460). Столица — Зубцов.
 Изяславское княжество (Волынь) (? — ?). Столица — Изяслав (город).
 Изяславское княжество (ок. 1101—1245). Столица — Заславль.
 Калужское княжество (1505—1518). Столица — Калуга.
 Карачевское княжество (ок. 1246—1360). Столица — Карачев.
 Карголомское княжество (ок. 1375—1430). Столица — Карголом.
 Кашинское княжество (1318—1426). Столица — Кашин.
 Кемское княжество (ок. 1375—1430). Столица — село Кемь.
 Киевское княжество (1132—1471). Столица — Киев.
 Клецкое княжество (ок. 1250—1521). Столица — Клецк (Клеческ).
 Клинское княжество (1318—1486). Столица — Клин. + :Категория:Князья дорогобужские 
 Кобринское княжество (1366—1529). Столица — Кобрин. Литовский удел в 1366—1490, польский удел в 1490—1529.
 Козельское княжество (ок. 1235—1445). Столица — Козельск.
 Козловское княжество (? — ?). Столица — Козлов.
 Коломенское княжество (ок. 1165—1301). Столица — Коломна.
 Конинское княжество (? — ?). Столица — Конин (Спас-Конино).
 Корсунское княжество. Столица — Корсунь.
 Костромское княжество (1246—1303). Столица — Кострома.
 Котельническое княжество.
 Красненское княжество. Столица — Красный.
 Кременецкое княжество (? — ?). Столица — Кременец.
 Кривоборское княжество (ок. 1440—1470). Столица — Кривой Бор.
 Кубенское княжество
 Курбское княжество (ок. 1425—1455). Столица — село Курба.
 Курское княжество (ок. 1095—1270). Столица — Курск (Куреск). + :Категория:Князья курские
 Кукейносское княжество (? — ?). Столица — Кукейнос (ныне Кокнесе).
 Липецкое княжество (ок. 1283-??). Столица неизвестна.
 Логожское княжество (ок. 1150—1245). Столица — Логожск (Логойск).
 Лукомское княжество (1178—XVI век). Столица — Лукомль.
 Луцкое княжество (1099, 1125—1320). Столица — Луцк (Луческ). + :Категория:Князья луцкие
 Льяловское княжество (ок. 1440—1460).
 Любутское княжество (ок. 1235—1445). Столица — Любутск (Любутеск).
 Мезецкое княжество (ок. 1360—1504). Столица — Мезецк (Мезческ, ныне Мещовск). 1493 → ВКМ.
 Микулинское княжество (1339—1485). Столица — Микулин.
 Минское княжество (ок. 1101—1326/1407). Столица — Меньск (Минск).
 Можайское княжество (1279—1303). Столица — Можайск. → ВКМ (удельное княжество 1389—1492).
 Можайское княжество (1389—1492) — см. Смоленская земля.
 Моложское княжество (ок. 1325—1450). Столица — Молога.
 Мосальское княжество (ок. 1350—1494). Столица — Мосальск (Масальск). 1500 → ВКМ.
 Московское великое княжество (1276—1547). Столица — Москва.
 Мстиславское княжество (ок. 1370—1529). Столица — Мстиславль.
 Муромское княжество (989—1393). Столица — Муром. → ВКМ
 Мышегодское княжество (ок. 1270—1488). Столица — Мышегда (Мышаха).
 Нижегородское княжество.
 Новгород-Северское княжество (ок. 1096—1494). Столица — Новгород-Северский. + :Категория:Князья новгород-северские
 Новгородская земля (Х в.—1478). Столица — Новгород (Господин Великий Новгород).
 Новленское княжество (ок. 1400—1470). Столица — село Новлено.
 Новогрудское княжество (ок. 1245—1260-е /1431). Столица — Новгородок (Новогрудок). — Изначальное владение Миндовга, вокруг которого он стал собирать ВКЛ.
 Новосильское княжество (сер. XIII в. — 1425). Столица — Новосиль. → ВКМ (не позже 1494).
 Оболенское княжество (ок. 1270—1494). Столица — Оболенск (Оболенеск). → ВКМ 1362—1389.
 Овручское княжество. Столица — Вручий (Овруч).
 Одоевское княжество (1376—1407). Столица — Одоев. → ВКМ 1474 (на правах удела до 1547 г).
 Палецкое княжество (ок. 1390—1470). Столица — Палех.
 Перемышльское княжество (удел Серпуховского). Столица — Перемышль Московский.
 Перемышльское княжество (удел Карачевского) (14-16 вв.) — центр Перемышль (на Оке). → ВКМ 1487.
 Перемышльское княжество (удел Галицко-Волынского) (1085—1269). Столица — Перемышль (ныне Пшемысль).
 Пересопницкое княжество (1146—1238). Столица — Пересопница.
 Переяславское княжество (1054—1239). Столица — Переяславль Южный (Русский) (ныне Переяслав).
 Переяславско-залесское княжество (1175—1302). Столица — Переяславль (ныне Переславль-Залесский). + :Категория:Князья переяславские
 Пинское княжество (ок. 1168—1521). Столица — Пинск (Пинеск).
 Пожарское княжество (ок. 1390—1470).
 Полоцкое княжество (ок. 960—1307/1399). Столица — Полоцк (Полотеск). 1307 → ВКЛ. + :Категория:Князья полоцкие
 Понизье («Выгонцы Галицкие») (? — 1240-е) — между Днестром и Карпатами (территория будущей Молдавии). Столица (?) Берладь (Бырлад). Вошло в состав Золотой Орды.
 Поросское княжество (? — ?). Столица — Торческ.
 Порховское княжество (1386—1442). Столица — Порхов. 1404 → ВКЛ.
 Прозоровское княжество (ок. 1408—1460). Столица — Прозоров (ныне село Прозорово).
 Пронское княжество (1129—1465). Столица — Пронск. С середины XIV в. великое княжество. +:Категория:Князья пронские
 Псковская феодальная республика (XI в.—1510). Столица — Псков (Плесков).
 Путивльское княжество (ок. 1150—1500). Столица — Путивль.
 Радонежское княжество (1410—1425). Столица — Радонеж.
 Репейское княжество (? — ?). Столица — Ропеск.
 Ржевское княжество (1408—1410, 1462—1526). Столица — Ржев.
 Романовское княжество (? — ?). Столица — Романов
 Ромодановское княжество (ок. 1410—1440). Столица — Ромоданово
 Ростово-Суздальская земля (Северо-Восточная Русь)
 Ростовское княжество (ок. 989—1474). Столица — Ростов. + :Категория:Князья ростовские
 Рузское княжество (1494—1503). Столица — Руза.
 Рыльское княжество (ок. 1152—1523). Столица — Рыльск. + :Категория:Князья рыльские
 Рязанское княжество (1129—1510). Столица — Рязань (Старая), после 1237 — Переяславль-Рязанский (ныне Рязань). С конца XIII в. великое княжество. + :Категория:Князья рязанские
 Ряполовское княжество (ок. 1390—1440). Столица — Ряполово.
 Серпуховское княжество (1341—1473). + :Категория:Князья серпуховские
 Сицкое княжество (ок. 1408—1460). Столица неизвестна. По реке Сить (приток Мологи)
 Слонимское княжество (ок. 1245—1260-е). Столица — Услоним (Слоним, Вслоним).
 Слуцкое княжество (ок. 1240—1587). Столица — Слуцк (Случеск).
 Смоленское княжество (ок. 990—1404). Столица — Смоленск. → ВКЛ. + :Категория:Князья смоленские
 Сновское княжество (? — ?). Столица — Сновск.
 Спажское княжество (? — ?). Столица — Спашь (Испаш). → ВКМ (Новосильский удел).
 Старицкое княжество (1519—1563). Столица — Старица. + :Категория:Князья старицкие
 Стародубское княжество (1238—1460). Столица — Стародуб. +:Категория:Князья стародубские
 Стародубское княжество (ВКЛ) (литовский удел около 1406—1503). Столица — Стародуб Черниговский.
 Сугорское княжество (ок. 1345—1375).
 Судское княжество (1455—1510) Столица село — Судка
 Суздальское княжество. Столица — Суздаль.
 Суздальско-Нижегородское великое княжество (1238—1424). Столица — Суздаль, с ок. 1350 Нижний Новгород
 Тарусское княжество (1246—1392). Столица — Таруса. → ВКМ 1392.
 Тверское великое княжество (1242—1490). Столица — Тверь. + :Категория:Князья тверские
 Телятевский удел (1397—1437).
 Теребовльское княжество (ок. 1085—1141). Столица — Теребовль.
 Тмутараканское княжество (ок. 988—1100). Столица — Тмутаракань.
 Торопецкое княжество (1167—1320). Столица — Торопец (Торопеч). 1355/62 → ВКЛ.
 Трепольское княжество. (1162—1180). Столица — Треполь.
 Тростенское княжество (ок. 1460—1490). Столица в волости Тростена. → ВКМ 1490.
 Трубчевское княжество (ок. 1392—1500). Столица — Трубчевск (Трубец).
 Турово-Пинское княжество (ок. 998—1168), Туровское княжество (ок. 1168—1540). Столица — Туров. + :Категория:Князья туровские.
 Углицкое княжество (1216—1605). Столица — Углич. +:Категория:Князья угличские
 Устивское княжество 14 век. Столица — Устье (ныне село Усты).
 Устюжское княжество (1364—1474). Столица — Великий Устюг.
 Ухорское княжество (Угорское) (ок. 1420—1470). Столица неизвестна.
 Ухтомское княжество (ок. 1410—1450). Столица неизвестна.
 Фоминско-Березуйское княжество (ок. 1206—1404). Столица — Фоминское (Фоминский Городок). → ВКМ.
 Холмское княжество (Юго-Западная Русь) (1263—1366). Столица — Холм (ныне Хелм в Польше).
 Холмское княжество (Северо-Восточная Русь) (1319—1508). Столица — Холм (ныне село Погорелое Городище). + :Категория:Князья холмские
 Червенское княжество (? — ?) — Червенская земля (Червенские города). Столица Червень.
 Черниговское княжество (1024—1330). Столица — Чернигов. + :Категория:Князья черниговские
 Чернятинский удел (1406—1490).
 Чарторыйское княжество. Столица — Черторыйск.
 Шекснинское княжество (ок. 1350—1480). Столица неизвестна.
 Шелешпанское княжество (ок. 1375—1410).
 Шехонское княжество (Пошехонское) (ок. 1410—1460). Столица — Княжич Городок.
 Шуйское княжество (1387—1420). Столица — Шуя.
 Шуморовское княжество (ок. 1365—1420). Столица — село Шуморово.
 Шумское княжество. Столица — Шумск.
 Юрьевское княжество (ок. 1212—1345). Столица — Юрьев-Польский.
 Ярославское княжество (1218—1463). Столица — Ярославль.

См. также 
 Русские княжества
 Русские княжества (список)